Affoltern BE steht für:

 den bis 1860 offiziellen Namen von Grossaffoltern, Verwaltungsregion Seeland
 Affoltern im Emmental, Verwaltungsregion Emmental-Oberaargau